

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Podbrzozówka – kolonia wsi Brzozówka Koronna w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Czarna Białostocka
 Podbrzozówka – część wsi Józefowo w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Raczki